Rebutia fiebrigii  (Gürke) Britton & Rose, 1916, es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Jujuy y Salta en Argentina y Chuquisaca, Potosí y Tarija en Bolivia. Es una especie común que se ha extendido por todo el mundo. Esta especie se puede encontrar en la Reserva Biológica Cordillera de Sama (Bolivia) y Humahuaca Patrimonio de la Humanidad (Argentina).

Descripción 
Rebutia fiebrigii crece individualmente y solo ocasionalmente en grupos con tallo esférico para cilíndrico corta, de color verde brillante. El tallo puede alcanzar un tamaño de hasta 6 centímetros y tiene raíces fibrosas. Las cerca de 18 costillas están claramente divididos en huecos. Las areolas son elípticas y de color blanco. Las aproximadamente 30 a 50 espinas son, más o menos, de color blanco a marrón claro o, a veces amarillentas y son apenas distinguibles en espinas centrales y radiales. Son como cerdas, algunas de los cuales pueden ser un poco más fuerte, en difusión, como afiladas y de hasta 2 centímetros de largo. Las flores son amarillas a naranjas y aparecen en la mitad inferior del tallo y miden hasta 3,5 centímetros de largo. Los pequeños frutos son más o menos de color púrpura.

Taxonomía 
Rebutia fiebrigii fue descrita por (Gürke) Britton & Rose y publicado en Cyclopedia of American Horticulture 5: 2915. 1916.
Etimología
Rebutia: nombre genérico que fue nombrado en 1895 por Karl Moritz Schumann  en honor de Pierre Rebut ( * 1827 - 1898), un botánico francés especializado en cactus. 

fiebrigii: epíteto  otorgado en honor del botánico Karl August Gustav Fiebrig (1869–1951).
Sinonimia
 Echinocactus giebrigii
 Aylostera fiebrigii
 Rebutia albipilosa
 Aylostera muscula
 Mediolobivia ithycantha
 Rebutia ithycantha
 Rebutia vallegrandensis
 Rebutia pulchella
 Rebutia jujuyana
 Rebutia donaldiana
 Rebutia cajasensis
 Rebutia kieslingii
 Rebutia tamboensis
 Rebutia cintiensis

Referencias

Enlaces externos

 http://cactiguide.com/cactus/?genus=Rebutia&species=fiebrigii

fiebrigii
Flora del sur de Sudamérica
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Plantas ornamentales
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1916 
Plantas descritas por Gürke
Plantas descritas por Britton 
Plantas descritas por Rose